Peoria Rivermen je historický název těchto klubů:
 Peoria Rivermen (IHL) – klub ledního hokeje, který existoval v letech 1982–1996
 Peoria Rivermen (ECHL) – klub ledního hokeje, který existoval v letech 1996–2005
 Peoria Rivermen – klub ledního hokeje, který existoval v letech 2005–2013
 Peoria Rivermen (SPHL) – klub ledního hokeje, který existuje od roku 2013